Флаг Арами́льского городского округа Свердловской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 марта 2002 года как флаг «муниципального образования „город Арамиль“» (после муниципальной реформы — «Арамильский городской округ») и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1021.

Описание 
«Флаг Арамильского городского округа представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением высоты к длине 2:3, состоящее из пяти горизонтальных полос: синей — белой — синей — белой — зелёной, из которых: три средние — волнообразные и занимают 1/4 от высоты полотнища в своём наибольшем размере. По центру полотнища размещены фигуры герба (острог с башней под куполом, семь звёзд и веретено), выполненные белым и жёлтым цветами. Оборотная сторона аналогична лицевой».

Обоснование символики 
Острог показывает, что город возник как опорный пункт для обороны южных границ Урала.

Две реки — Арамилка и Исеть, у слияния которых крепость была заложена.

Семь звёзд — семь самостоятельных территорий, которым дала жизнь Арамильская слобода, большая из них — Екатеринбург, нынешняя столица области.

Веретено — указание на производство отменного сукна.

Примечания 

Флаги с изображением восьмиконечных звёзд
Флаги с изображением крепости